Йен Ди’Са (, род. 30 октября 1975, Миссисога, Онтарио) — гитарист и бэк-вокалист канадской рок-группы Billy Talent. С участниками будущего коллектива Бенджамином Ковалевичем, Джонатаном Гэллантом и Аароном Соловонюком познакомился в старших классах школы, в которой учился вместе с ними.

Йен — канадец индийского происхождения (родители Йена — эмигранты из штата Гоа, Индия).

Является профессиональным художником-аниматором, принимал участие в работе над дизайном альбомов Pezz и Billy Talent.

Ранняя жизнь и карьера 
Йэн родился в пригороде Илинга, в западном Лондоне, Великобритания. Его семья переехала в Канаду, когда ему было 3 года. Он вырос в городе Миссиссога, Онтарио, где начал учиться игре на гитаре с 13 лет. Во время учебы в Our Lady of Mount Carmel Secondary School в 1991 году сформировал группу Dragonflower совместно с некоторыми одноклассниками. После того, как Dragonflower распалась, Йен основал ещё одну группу Soluble Fish и вместе с этой группой записал пять демо-песен под названием Nugget Sauces.

В конце концов он встретил Бенджамина Ковалевича, Джонатана Гэлланта и Аарона Соловонюка в 1993 году на шоу талантов в старшей школе. Во время игры в Soluble Fish, он создал новую группу вместе с ними имени, под названием Pezz (впоследствии "Billy Talent"). Группы играли вместе пока Soluble Fish не распалась в 1996 году.

Играя в Pezz, Ди'Сэй поступил в Шеридан колледж, где он получил ученую степень в области классической анимации. Какое-то время он был аниматором Angela Anaconda и принимал участие в создании фильма Adventures в 3-D IMAX.

Ссылки 
 songforafrica.com
 Billy Talent at MySpace
 Billy Talent фотографии

Гитаристы Канады
Бэк-вокалисты